Bracciano ima više značenja:
 Bracciano, Forlì-Cesena
 Bracciano, Roma
 Bracciano, Siena